Шарль Огюстен Кулон (1736—1806) — французький фізик
 Кулон (одиниця SI) — одиниця вимірювання електричного заряду Міжнародної системи одиниць SI
 Кулон (прикраса) — ювелірна прикраса
 Кулон () — великий метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.

Топоніми 

 Кулон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Кулон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
 Кулон ()) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.

Інше 

 30826 Кулон (30826 Coulomb) — астероїд головного поясу.